Blendung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Blendung, Purworejo, by, 
 Belendung, Subang, by, 
 Blendung, Pemalang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar